Schynse ist der Familienname folgender Personen:
 
 August Wilhelm Schynse (1857–1891), katholischer Missionar und Afrikaforscher, Bruder von Katharina Schynse
 Katharina Schynse (1854–1935), Gründerin der „Missionsvereinigung katholischer Frauen und Jungfrauen“